Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et K.

Codes 
 Royaume-Uni (United Kingdom).
 .uk, (domaine national de premier niveau).
 UK, (code exceptionnellement réservé dans l'ISO 3166-1 alpha-2).
 UK, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.
 UK, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 UK, région d'Ouaka, République centrafricaine (ISO 3166-2).
 uk, ukrainien (ISO 639-1).

Sigles et abréviations 
 UK, United Kingdom, nom anglais du Royaume-Uni.
 UK, Universala Kongreso, congrès mondial d'espéranto qui se tient tous les ans dans une ville différente.
 UK, Univerzita Karlova v Praze, nom tchèque de l'université Charles de Prague.
 UK, Univerzita Komenského v Bratislave, nom slovaque de l'université Comenius de Bratislava.
 UK, Université de Kara.
 UK, Université du Kansas.
 UK, Université du Kentucky.
 UK, Université de Khartoum.
 UK, Université de Koudougou.
 UK, Université Kongo.
 UK, Unvez Kelt, un groupe de supporters du Stade rennais.
 Uê Kédadji, parti politique santoméen.

Musique 
 UK, groupe britannique de rock progressif, actif de 1977 à 1980.
 UK, premier album homonyme de ce groupe, sorti en 1978.
 UK Records, label discographique.

Divers 
 Uk, lettre archaïque de l'alphabet cyrillique (Ѹ, ѹ).
 Uk, localité de l'oblast d'Irkoutsk, Russie.

Code